Николай Иванович Леонтьев (1 августа 1928 — 6 августа 2020) — конструктор жидкостных ракетных двигателей и двигательных установок, генеральный директор — генеральный конструктор КБхиммаш (1985-2001).

Биография 
Родился 1 августа 1928 г.

Окончил Московский автомеханический институт (1951) и Высшие инженерные курсы при МВТУ им. Н. Э. Баумана (1955).

С 1951 г. инженер-конструктор Государственного НИИ реактивного вооружения Министерства вооружений СССР (НИИ-88) в г. Калининград Московской области. В 1953—1955 гг. освобождённый секретарь комсомольской организации института, затем — ведущий конструктор ОКБ-3.

В декабре 1958 г. ОКБ-3 влилось в ОКБ-2, которое в следующем году стало самостоятельной организацией и позднее получило название КБхиммаш им. А. М. Исаева. Там Н. И. Леонтьев работал начальником группы по созданию более совершенных ЖРД для ЗУР 217А и 218, заместителем начальника отдела по разработке ЖРД ракет морского базирования.

С 1971 г. — первый заместитель начальника КБ, в 1985—1996 начальник — генеральный конструктор, в 1996—2001 гг. генеральный директор — генеральный конструктор.

При его непосредственном участии и под его руководством созданы практически все российские жидкостные ракетные двигатели баллистических ракет морского базирования, кислородно-водородный двигатель , установленный на индийских ракетах-носителях GSLV и PSLV, ЖРД на кислороде и сжиженном метане,  ряд импульсных ЖРД малых тяг.

Доктор технических наук, профессор кафедры «Двигатели ЛА» МГТУ имени Н. Э. Баумана, читал курс лекций «Проблемы современного ЖРДстроения и пути их совершенствования». Автор более 150 научных публикаций, получил 80 авторских свидетельств на изобретения.

Лауреат Ленинской премии, премии Совета Министров СССР. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени.

Источники 
 Дорога в пятый океан: мы покоряем космос: Аннотированный каталог архивных документов по истории ракетостроения и космонавтики / Под ред. И. Н. Давыдовой, Л. Ю. Покровской, О. Н. Солдатовой. Сост.: Л. Е. Антонова, Е. С. Богданова, О. С. Максакова, О. Н. Солдатова (отв. сост.), М. К. Сурнина, Н. А. Ткачёва, Т. Н. Ткачёва, Т. Н. Фисюк, В. Н. Яшанова — Изд. 2-е, дополненное. — Самара: Изд-во «Научно-технический центр», 2011. — 288 с.
 http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/nk/1998/17-18/17-18-1998-4.html
 http://rga-samara.ru.fv01.inform-s.net/searchdakr/id/3956/?id=3956&iblock=29%2F
 http://kbhmisaeva.ru/main.php?id=41
 https://www.roscosmos.ru/28948/
Конструкторы ракетно-космических систем